Episodio del film Amore e rabbia del 1969
 L'indifferenza/Sarà domani – singolo di Iva Zanicchi del 1974
 L'indifferenza – singolo di Giovanni Caccamo del 2013